Hammerkopf ist der Name zweier Tierarten:

 Scopus umbretta, eine Vogelart, siehe Hammerkopf (Vogel)
 Hypsignathus monstrosus, eine Flughundart, siehe Hammerkopf (Flughund)

Weiterhin wird als Hammerkopf bezeichnet:

 der mit Filz bezogenen Kopf eines Klavierhammers, mit dem die Saiten des Instruments angeschlagen werden
 ein spezielles, vertikales Wendemanöver im Kunstflug, siehe Turn (Kunstflug)
 ein Bauteil an Streithämmern
 eine spezielle Kopfform von Fördertürmen, siehe Hammerkopfturm